L'Équilibre est un album d'Emmanuel Moire sorti en 2009 ;
 L'Équilibre est un album de Kyo sorti en 2014.